Toleranz (v. lat. tolerare ‚ertragen‘, ‚erdulden‘) steht für:
 Toleranz, Gewährenlassen fremder Überzeugungen
 Toleranz (Chemie), Differenz der Grenzwerte eines Prüfkriteriums
 Toleranz (Film), deutscher Fernsehfilm von Marc-Andreas Bochert 2014
 Toleranz (Medizin), Gewöhnung an einen Wirkstoff; siehe Toleranzentwicklung
 Toleranz (Statistik), Kennzahl der Multikollinearität; siehe Multikollinearität#Toleranz
 Toleranz (Technik), zulässige Abweichung in einem technischen System

Siehe auch:
 Toleranz-Paradoxon
 Tolerierung